Известные уроженцы

Иван Мартынович Ладушкин (1922-1945) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

В честь него назван город Ладушкин (бывший Лю́двигсорт, нем. Ludwigsort) — город в Калининградской области России, административный центр Ладушкинского городского округа.
Корчино — село в Мамонтовском районе Алтайском крае Российской Федерации. Административный центр Корчинского сельсовета.

История 
Основано в 1825 г. В 1928 году состояло из 899 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Корчинского сельсовета Куликовского района Каменского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 %.

Инфраструктура 
В селе действует почтовое отделение, кладбище, ферма, сельский дом культуры, библиотека, детский сад «Теремок», филиал Мамонтовской ЦРБ, памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Примечания 

Населённые пункты Мамонтовского района